Alberto Severi (1853-?) – medico legale italiano
 Alberto Severi (1883-1958) – poeta italiano
 Alberto Severi (n. 1960) – giornalista e drammaturgo italiano